Россум или ван Россум — нидерландская фамилия.

Известные носители:
 Россум, Виллем Маринус ван (1854—1932) — нидерландский кардинал, редемпторист.
 Россум, Йоханнес ван (1809 — 1873) — нидерландский кучер, гражданский супруг принцессы Марианны Оранской-Нассау.
 Россум, Гвидо ван (род. 1956) — нидерландский программист
 Россум, Эмми (род. 1986) — американская актриса и певица.

См. также